Acer може да се отнася за:
 „Acer Inc.“ (произнася се Ейсър) – тайванска компания, производител на хардуер
 явор (клен) – род многогодишни растения с научно име Acer